Meslier kan syfta på:

 Jean Meslier, en fransk katolsk präst och, som det visade sig efter hans död, ateist.
 Illan Meslier, en fransk fotbollsspelare
 7062 Meslier, en asteroid i huvudbältet